Cyclotosaurus — викопний рід темноспондилів із тріасу Німеччини, Польщі, Гренландії й Таїланду. До цього роду, вірогідно, належить останній відомий капітозавр, єдиний відомий із ретських покладів. Більшу частину зразків, однак, відносять до карнію і норію.

Спершу описаний в якості виду Мастодонзавра в 1844, в окремий рід виділений Фраасом в 1889. Родова назва «кругловухий ящір» відсилає до присутності закритих вушних вікон у задній частині черепа (в багатьох темноспондилів вони відкриті ззаду).
Тварини могли сягати 4 метрів, їхні видовжені й сплощені черепи сягали півметрової довжини. Харчуватися могли рибою та іншими хребетними (зокрема сухопутними, якщо ті підходили надто близько до води).

Систематика 

В описі нового виду циклотозавра Witzmann із колегами підтвердили раніше запропоновану і затим диспутовану гіпотезу про його спорідненість із капітозаврами Quasicyclotosaurus і Eocyclotosaurus.

Нижче наведено кладограми що ілюструють зовнішні й внутрішні зв‘язки циклотозавра згідно із цим дослідженням:

Примітки 

Земноводні тріасового періоду
Капітозаври
Роди земноводних
Вимерлі тварини, описані 1889